Norge deltog första gången i Olympiska sommarspelen 1900 och har deltagit i alla spel utom 1980.

Norge har arrangerat Olympiska vinterspelen 2 gånger.
Olympiska vinterspelen 1952 i Oslo och Olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer.

Norska idrottare har vunnit 163 medaljer i Olympiska sommarspelen där segling och skytte som de framgångsrikaste sporterna. I Olympiska vinterspelen har Norge vunnit 405 medaljer, vilket är fler än någon annan nation. Längdåkning och Hastighetsåkning på skridskor är de framgångsrikaste sporterna. Norge är en nation av endast tre nationer som vunnit fler medaljer i vinterspelen än i sommarspelen. De andra två är Österrike och Liechtenstein.

Medaljfördelning

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspel

Medaljer efter sommarsport

Medaljer efter vintersport 

Notera att de tre medaljerna (två silver och ett brons) i konståkning som Norge tog vid de olympiska sommarspelen 1908 räknas in under vintersporterna.